

Geografia
Peneo – fiume della Tessaglia, in Grecia
Peneo – fiume del Peloponneso, in Grecia

Mitologia
Peneo – Dio fluviale della mitologia greca